Baïnouk peut désigner :
 les Baïnouks, une ethnie d'Afrique de l'Ouest,
 le baïnouk, une langue africaine parlée en Casamance.